Михаил Карлович Кюхельбекер (1798 год, именины 29 сентября — 1859 год) — лейтенант Гвардейского экипажа, декабрист.

Семья 
Отец — статский советник Карл Кюхельбекер (28.12.1748 — 06.03.1809), саксонский дворянин, агроном, первый директор Павловска (1781—1789).

Мать — Юстина Яковлевна Ломен (Lohmen) (20.03.1757 — 26.03.1841).

Старшая сестра — Устинья Карловна Глинка (1786—1871).

Старшая сестра — Ульяна (Юлия) Карловна Кюхельбекер (01.02.1795 – 09.07.1869).

Старший брат — Вильгельм Карлович Кюхельбекер ( 10 (21) июня 1797 — 11 (23) августа 1846).

Военная карьера 
В 1811—1815 годах учился в Морском кадетском корпусе. Гардемарин с 7 июня 1813 года. 2 февраля 1814 года зачислен в Гвардейский экипаж. С 21 июля 1815 года — мичман. В 1819 году на бриге «Новая Земля» участвовал в походе к берегам Новой Земли. С 2 февраля 1820 года — лейтенант. В 1821—1824 годах на шлюпе «Аполлон» участвовал в походе на Камчатку.

Декабрист 
Членом тайных обществ не был. Активный участник восстания на Сенатской площади. С Сенатской площади самостоятельно явился к великому князю Михаилу Павловичу и был доставлен в канцелярию Семёновского полка. С 15 декабря 1825 года находился в заключении в Петропавловской крепости. 7 января 1826 года переведён в Выборгскую крепость, 2 июня того же года возвращён в Петропавловскую крепость.

Каторга 

Осуждён по V разряду 10 июля 1826 года. Приговорён к каторжным работам на 8 лет. 22 августа 1826 года срок каторги сокращён до 5 лет. 22 июля 1826 года отправлен в Кексгольм. 5 февраля 1827 года отправлен из Петропавловской крепости в Сибирь. 22 марта того же года прибыл в Читинский острог. В сентябре 1830 года переведён в Петровский завод.

В «каторжной академии» изучал историю, географию, экономику; брал уроки пения у С. И. Кривцова; занимался огородничеством и земледелием, работал портным.

Ссылка 
По окончании срока каторги указом от 10 июля 1831 года отправлен на поселение в заштатный город Баргузин Иркутской губернии (ныне — село Баргузин Баргузинского района Бурятии). 

3 июня 1834 года в Баргузине женился на дочери мещанина Анне Степановне Токаревой. Чета имела шестерых дочерей, семья жила в собственном доме. 

Братья Кюхельбекеры завели большое хозяйство, выращивали новые для Сибири сельскохозяйственные культуры. Михаил Карлович в своём доме открыл больницу и аптеку для местных жителей, бесплатно оказывал медицинскую помощь и на свои средства приобретал лекарства. 

Организовал школу, которая на первом этапе располагалась в его доме. Бесплатно обучал местных жителей любого возраста чтению, письму, арифметике. Все книги и учебные пособия приобретал за собственный счёт. Переписывался с декабристом-педагогом И. Д. Якушкиным, пользовался его советами. Просил декабристов присылать учебные пособия и учебники. По предположениям В. Б. Бахаева, Вильгельм Кюхельбекер преподавал в школе в то время, когда жил в Баргузине. Школа просуществовала до середины 1840-х годов — до открытия Баргузинского приходского училища.  

Занимался изучением Забайкалья, написал «Краткий очерк Забайкальского края». В очерке описал географические условия, дал характеристику основным отраслям хозяйства и народонаселения. Литературную обработку очерка провёл брат Вильгельм Карлович. 

После амнистии от 26 августа 1856 года был восстановлен в правах потомственного дворянства. Из-за недостатка денег не смог выехать в Европейскую Россию. Освобождён от надзора 12 декабря 1858 года. 

Служил агентом золотопромышленных компаний. В 1858 году обратился к министру финансов с просьбой о выдаче ему разрешения на разработку золотых россыпей в Восточной Сибири. 

Скончался в Баргузине в 1859 году.

Дети 
Юстина Мишовт (02.11.1836 — 08.05.1905), Юлия Галкина (1840 — 08.05.1905), Александра (род. 1845), Екатерина (07.01.1852 — 08.05.1931), Анна (род. 1852), Анастасия (1857—1860). 

Дочери Михаила Карловича получили образование в Иркутском Девичьем институте, благодаря пособиям Малой артели.

24 декабря 1861 года четыре средних дочери М. К. Кюхельбекера были удочерены генерал-майором Францем Викентьевичем Одинцом. Им было разрешено пользоваться фамилией и правами состояния воспитателя без права на наследование его родового имения.

Память 
Именем М. К. Кюхельбекера названа одна из улиц Баргузина.

В 1950-е годы точное местонахождение могилы М. К. Кюхельбекера было утеряно. Новый памятник был установлен в предполагаемом месте захоронения с неправильным годом смерти. В 1989 году международной экспедицией было установлено точное место захоронения. На могиле установлен крест.

См. также 
 Моряки в событиях 14 декабря 1825 года
 Декабристы в Бурятии

Примечания

Литература 
 Сибирь и декабристы. — , 1985. — Вып. 4.
 Письма М. К. Кюхельбекера // Декабристы в воспоминаниях современников. — , 1988.
 Мамсик Т. С. Хозяйство ссыльных декабристов братьев Кюхельбекеров. // Ссыльные декабристы в Сибири. — Новосибирск, 1985. — С. 126—148.
 Бахаев В. Б. Общественно-просветительская и краеведческая деятельность декабристов в Бурятии. — Новосибирск, 1980.

Выпускники Морского кадетского корпуса
Офицеры Русского императорского флота
Декабристы
Заключённые Петропавловской крепости